Matthias Kaiser, né le , est un entrepreneur et pilote automobile liechtensteinois qui participe à des épreuves d'endurance au volant de sport-prototypes dans différents championnats comme l'European Le Mans Series, l'Asian Le Mans Series et la Michelin Le Mans Cup.

Carrière

Palmarès

Résultats en European Le Mans Series 

* Saison en cours.

Résultats en Asian Le Mans Series

Résultats en Michelin Le Mans Cup

Notes et références

Liens externes 

 
 
 
  Matthias Kaiser sur driverdb.com
  Matthias Kaiser sur racingsportscars.com

Naissance en janvier 1991
Pilote automobile liechtensteinois
Pilote des European Le Mans Series
Pilote des Asian Le Mans Series
Pilote des Michelin Le Mans Cup